Джефф Уолл (, род. 29 ноября 1946, Ванкувер) — канадский фотограф, наиболее известный своими крупноформатными фотографиями и статьями об истории искусства. Его фирменным приёмом стали фотографии на полупрозрачной плёнке, вставленные в лайтбоксы.

Биография 
 29 сентября 1946 — Джефф Уолл родился в городе Ванкувер, Канада
 1964—1970 — изучал историю искусств в Университет Британской Колумбии, его дипломная работа называлась «Берлинский Дада и понятие контекста».
 1970—1973 — аспирантура в лондонском Институте искусства Курто.
 1974—1975 — Джефф Уолл был доцентом в Новой Шотландии в Колледже искусств и дизайна, а также преподавал в университете Британской Колумбии.
 1976—1987 — доцент Университета Симона Фрейзера.
 2007 — ретроспектива работ Джеффа Уолла в Музее современного искусства в Нью-Йорке (МоМА).

В настоящее время живёт и работает в Ванкувере, занимая пост профессора в Университете Британской Колумбии (University of British Columbia).

Творчество 
 Джеффа Уолл славится фотографиями большого формата, изобразительный ряд которых простирается от простых уголков городской среды до работ, которые по масштабам и сложности сравнимы с живописью девятнадцатого века. Уолл пришёл к идее создания больших, с подсветкой, фотографий после того как увидел световую рекламу из окна автобуса. Он как раз побывал в Прадо, в Мадриде, и художник скомбинировал свои знания западной изобразительной традиции (он изучал историю искусств в Лондоне) со своей заинтересованностью в современных медиа, чтобы создать одну из самых влиятельных концепций в области современного искусства.
 Будучи студентом, Джефф Уолл экспериментировал с концептуальным искусством, создавал такие работы, например, как монохромная живопись и коллажи из текста и фотографий. Затем Джефф Уолл вплоть до 1977 года не создавал произведений искусства.
 В 1977 году он начал цикл фотографий, которые обращались к истории искусства и исследовали проблемы репрезентации. Композиции этих фотографий часто повторяют произведения таких художников, как Веласкес и Мане. «Picture for Women» 1979 года — одна из таких работ. Это «римейк» одной из самых значительных картин Эдуарда Мане «Бар „Фоли-Бержер“» (1881—1882). По признанию самого Джеффа Уолла, картина произвела на него сильное впечатления, когда он, будучи студентом, увидел её в институте Курто в Лондоне. Ему захотелось проанализировать и воспроизвести структуру композиции.
 Джефф Уолл добился международной известности, детальнейшим образом создавая события, взятые не из жизни, а выстроенные исключительно для камеры. Хотя они выглядели так, будто были сняты случайно. Пустячные происшествия, уличные сценки. В 1980-х Уолл представил эти снимки в виде больших прозрачных плёнок, помещённых в подсвеченные стеклянные витрины, вроде тех, что используются в рекламе. Они преподносились как нечто вроде живописных картин из современной жизни, при этом следовало понимать, что это работа отнюдь не документальная. Джефф Уолл занимался конструированием фотографических сцен. «Mimic» (1982) — типичная постановочная фотография Уолла. Она показывает белую пару и азиата, идущих по улице. Задний план — типичный североамериканский промышленный пригород. Белый парень делает не очень заметный, но оскорбительный жест, передразнивая разрез глаз азиата.
 С распространением технологий и методов цифровой обработки изображения произошёл выход на новый уровень. Теперь Уолл, отказавшись от режиссёрской импровизации на месте съёмок, мог создавать свои работы в студии, деталь за деталью, персонаж за персонажем. Затем он формировал цифровое изображение, аналога которому в реальности никогда не было, подчеркнуто заботясь, чтобы структура изображения композиционно отражала академическую живописную традицию. Эту методику зритель воспринял как знак, что фотография вернулась к традициям исторической живописи. В то же время зритель продолжал видеть в фотографии отчетливые притязания на внешнюю правдоподобность.
 Джефф Уолл стал известен российской публике благодаря одной из таких работ — «Говорят мертвые войны» — в 2003 году её, показанную в рамках выставки «Москва — Берлин», не пустили в Исторический музей, где размещалась российская часть проекта.

Персональные выставки

Награды 
 2003 Roswitha Haftmann Prize for the Visual Arts, Zurich, Switzerland
 2002 Международная премия «Хассельблад», Гётеборг, Швеция
 2001 The Paul de Hueck and Norman Walford Career Achievement Award for Art Photography, Ontario Arts Council, Canada

Примечания

Ссылки 
 Ретроспектива Джеффа Уолла в Tate в 2006
 Ретроспектива Джеффа Уолла в MoMA (видео)
 Информация о Джеффе Уолле на ArtNet
 Работы и информация на сайте галереи White Cube

Современные художники Канады
Родившиеся в Ванкувере
Выпускники Института искусств Курто